Modio – antica unità di misura
 Modio – antico copricapo o corona